Kobleve (în ) este localitatea de reședință a comunei Kobleve din raionul Berezanka, regiunea Mîkolaiiv, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Kobleve era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%), română (%) și armeană (%).

Note 

Kobleve, Kobleve, Berezanka, Mîkolaiiv
Kobleve, Kobleve, Berezanka, Mîkolaiiv
Kobleve, Kobleve, Berezanka, Mîkolaiiv
Românii de la est de Nistru